Топешти има више значења:

 Топешти (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Топешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Топешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији